Веверсон Леандро Оливейра Моура ( (род. 12 мая 1993 года в Бразилиа, Бразилия)) — бразильский футболист, нападающий японского клуба «Токио», также защищал цвета сборной Бразилии.

Биография 
Леандро занимался в системах весьма скромных футбольных клубов своего родного города, пока не перебрался в «Гремио». За эту команду он дебютировал в 2011 году в матче против «Ипиранги». Леандро появился на поле во втором тайме и отметился забитым голом. Спустя некоторое время он стал любимцем фанатов «Гремио», сравнивавших его с Роналдиньо и Карлосом Эдуардо.

В начале 2013 года Леандро перешёл на правах аренды в «Палмейрас», так как состав «Гремио» пополнили новые нападающие.

Леандро провёл три матча за сборную Бразилии (до 20 лет). 4 апреля 2013 года он дебютировал за основную сборную Бразилии в товарищеском матче против Боливии и отметился забитым мячом.

Матчи Леандро за сборную Бразилии 

Итого: 1 матч / 1 гол; 1 победа.

Достижения 
Гремио
 Обладатель трофея Пиратини: 2011

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на ogol.com.br
 
 Профиль на официальном сайте «Гремио»
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Токио»